Kommer ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Kommer (1912–2000), deutscher Denkmalpfleger
 Björn R. Kommer (* 1942), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Detlev Kommer (1947–2005), deutscher Psychotherapeut und Gründungspräsident der Bundespsychotherapeutenkammer
 Franz Kommer (* 1901), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (BDV)
 Franziska Kommer (* 1999), deutsche Tennisspielerin
 Gerd Kommer, deutscher Investmentbanker und Autor
 Rudolf Kommer (1886–1943), rumänischer Journalist und Impresario

Siehe auch:
 Commer (Begriffsklärung)